Domknięcie normalne – termin stosowany w matematyce w dwóch znaczeniach:
 w teorii grup domknięcie normalne podzbioru grupy jest najmniejszą podgrupą normalną zawierającą ten podzbiór; zobacz domknięcie sprzężone.
 w teorii ciał domknięcie normalne rozszerzenia algebraicznego  jest ciałem rozszerzenia  ciała  takim, że  jest normalne i  jest najmniejszym ciałem o tej własności; zobacz rozszerzenie normalne.